Шотландский Премьер Дивизион 1986/1987 () — 90-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 9 августа 1986 года и закончился 11 мая 1987 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1986/1987
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1986 году
Спорт в Шотландии в 1987 году